— nobre armênio do 
  — nobre armênio do